Edvard Lasota (Třinec, 7 de março de 1971) é um ex-futebolista profissional checo, que atuava como meia.

Carreira 
Edvard Lasota se profissionalizou no Zbrojovka Brno.

Seleção 
Edvard Lasota integrou a Seleção Checa de Futebol na Copa das Confederações de 1997, que terminou em terceiro lugar. Marcou um gol na competição contra o Uruguai.

Títulos 
 República Checa
 Copa das Confederações de 1997: 3º Lugar

Naturais de Třinec
Jogadores da Seleção Tcheca de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1997